Qimatuliviup Iterlaa bezeichnet:
 Qimatuliviup Iterlaa (Bucht, Qaqortoq, östlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qimatuliviup Iterlaa (Bucht, Qaqortoq, westlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland